Die Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft 2011 war die 21. Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft für gemischte Teams. Das Turnier wurde von Badminton Europe organisiert und fand vom 15. bis 20. Februar 2011 in der Sporthallen Zuid in Amsterdam statt. Sieger wurde das Team aus Dänemark, welches Deutschland im Finale mit 3:1 bezwang.

Medaillengewinner

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Finalrunde

Endrundenergebnisse

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Webseite
 tournamentsoftware.com

Mannschaftseuropameisterschaft 2011
Mannschaftseuropameisterschaft 2011
Badmintonwettbewerb in Amsterdam